Di Mercurio ou DiMercurio est un nom propre italien et corse qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Castellare-di-Mercurio, commune française de Haute-Corse ;
 Santa-Lucia-di-Mercurio, commune française de Haute-Corse.

Patronyme 

 Michael DiMercurio (-), auteur américain de techno-thrillers.

Voir aussi 
 

Patronyme italien